Такмичење у дисциплини 1.500 метра слободно за жене на Светском првенству у пливању 2011. одржано је у оквиру 14 ФИНА Светског првенства у воденим спортовима 2011. у Шангају.

Квалификације су одржане 25. јула, а финале сутрадан 26. јула.

Учествовало је 26 пливачица из 23 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(24. јула 2011)

Победници

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 27 такмичарки је подељено у 4 групе. Осам најбољих по резултату пласирале су се у финале.

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Светско првенство у пливању 2011.